Зари́пова — фамилия, женская форма фамилии , происходящей от арабского имени Зариф. Известные носительницы:
 Зарипова, Амина Василовна (род. 1976) — спортсменка (художественная гимнастика).
 Зарипова, Венера Зинуровна (род. 1966) — спортсменка (художественная гимнастика).
 Зарипова, Диана Робертовна (род. 1985) — победительница конкурса «Мисс Россия» 2004 года.
 Зарипова, Людмила Ивановна (род. 1943) — заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия (1993), заслуженный врач Российской Федерации (2004).
 Зарипова, Таузиха Гараевна (1930—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Зарипова, Рина Баяновна (1941—2008) — учитель, журналист, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан.
 Зарипова, Юлия Михайловна (род. 1986) — российская бегунья.